Frans Francken (I) (1542-1616), een Vlaams kunstschilder uit de barokperiode
 Frans Francken (II) (1581-1642), een Vlaams kunstschilder uit de barokperiode, zoon van Frans I
 Frans Francken (III) (1607-1667), een Vlaams kunstschilder uit de barokperiode, zoon van Frans II